Endlein ist der Name von

 Axel Endlein (* 1941); deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Erich Endlein (1925 – 2017); deutscher römisch-katholischer Priester